Публий Валерий Публикола — имена нескольких римских политических деятелей:
 Публий Валерий Публикола — один из легендарных основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 до н. э.
 Публий Валерий Публикола (консул 475 года до н. э.) — римский политик и военачальник, консул 475 и 460 до н. э.
 Публий Валерий Публикола (консул 352 года до н. э.) — политический деятель эпохи Римской республики.

См. также 
 Папирии
 Публий Валерий

Валерии